Balassa, férfikeresztnév
 Balassa, régi magyar családnév

Lásd még
 Balassa család (egyértelműsítő lap)